Гердсгаген () — громада в Німеччині, розташована в землі Бранденбург. Входить до складу району Прігніц. Складова частина об'єднання громад Маєнбург.

Площа — 22,55 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Громади Бранденбургу